Il singolare  del Mercedes Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Juan Martín del Potro era il detentore del titolo, ma non ha partecipato all'edizione 2009.

Jérémy Chardy ha vinto in finale 1-6, 6-3, 6-4 contro Victor Hănescu.

Teste di serie

  Gilles Simon (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (quarti)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Victor Hănescu (finale)

 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Albert Montañés (ritirato)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 José Acasuso (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Mercedes Cup 2009
ATP World Tour 2009